Medauroidea  — рід комах родини Phasmatidae ряду Примарові (Phasmatodea).

Види 
 Medauroidea dolichocercata
 Medauroidea extradentata
 Medauroidea polita

Примітки 

Примарові
Роди комах